

Codici 
 OMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mostar (Bosnia ed Erzegovina)
 OMO – Officine Meccaniche Olivetti
 OMO – Osservatorio Media e Omosessualità

Geografia 
 Omo – un fiume dell'Etiopia.
 Omo – zona urbanistica di Roma.

Prefisso
 Omo – diffuso prefisso della lingua italiana derivante dal greco e indicante identità, che quindi sta per stesso, uguale, simile, corrispondente.

Religione 
 O.M.O. – Oblate della Mater Orphanorum